Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 541 dans le monde.

 RS-541 au Brésil
  dans certains pays